Дэ́рроу () — английская фамилия шотландского происхождения. По данным 2014 года, фамилия Darrow была -й по популярности в мире: её носили 8993 человека, большинство из которых (8351 человек) проживали в США.

Фамилия 
 Дэрроу, Барбара (1931—2018) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1955) — американский художник комиксов, графический дизайнер.
 Дэрроу, Кларенс (1857—1938) — американский юрист и один из руководителей Американского союза гражданских свобод.
  (1944—2020) — американский мультиинструменталист, певец и сочинитель песен.
 Дэрроу, Чарльз (1889—1967) — американский изобретатель, создатель и первый продавец настольной игры «Монополия».
Псевдонимы
 Генри Дэрроу (1933—2021; наст. имя Энрике Томаш Дельгадо Хименес) — американский актёр кино и телевидения.
  (1907—1980; наст. имя Гарри Симпсон) — американский киноактёр.
  (1941—2019; наст. имя Пол Валентайн Биркби) — английский актёр кино, телевидения и озвучивания видеоигр.

См. также 
 Дарроу

Примечания